День советской оккупации — памятная дата, отмечаемая в некоторых государствах бывшего СССР:

 День советской оккупации (Молдавия) (упразднено)
 День советской оккупации (Грузия)

См. также 
 День оккупации Латвийской Республики